Collegio uninominale Umbria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati (2017)
 Collegio uninominale Umbria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori (2017)
 Collegio uninominale Umbria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati (2020)
 Collegio uninominale Umbria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori (2020)